Фойшор () — румынская фамилия.
 Фойшор, Кристина-Адела (1967—2017) — румынская шахматистка, международный мастер (1997).
 Фойшор, Овидиу-Дору (род. 1959) — румынский шахматист, международный мастер (1982).
 Фойшор, Сабина-Франческа (род. 1989) — румынская и американская шахматистка, международный гроссмейстер (2007).